Crowdin (англ. «Краудин») — веб-ориентированная платформа для управления переводами и локализацией программных продуктов и документации для них. Создана украинским программистом Сергеем Дмитришиным.

Система нацелена на разработчиков, менеджеров по локализации, маркетологов. Подходит для локализации программного обеспечения, мобильных приложений, веб-сайтов, веб-приложений и документации для них. Платформа предназначена для автоматизации и организации процессов перевода.

Платные тарифные планы отличаются количеством строк, которые можно скачать для перевода (сами переводы не ограничиваются), количеством проектов и функционалом платформы. Для проектов с открытым исходным кодом есть возможность подать заявку на иcпользование сервиса бесплатно.

История создания 
Crowdin создан в 2008 году Сергеем Дмитришиным в г. Тернополь (Украина) и выпущен на рынок в январе 2009 года. Crowdin начинался как хобби проект для решения проблемы автоматизации локализации программных разработок. В настоящее время системой пользуется более 1 000 000 клиентов со всего мира и проект активно развивается.

Описание 
Crowdin является веб-приложением, организованным как среда для организации и управления процессами перевода.

Платформа включает следующие функциональные блоки: страница профиля пользователя, страница проекта, страница файлов проекта, настройка проекта и непосредственная среда для перевода, по принципу похожая на традиционные средства автоматизированного перевода (АП, ). В системе имеется функциональность, позволяющая выбирать наиболее удобную стратегию локализации.

Процесс перевода 
Процесс перевода состоит из последовательных шагов:

 регистрация в системе и настройка страницы профиля;
 создание проекта;
 загрузка файлов для перевода вручную или автоматически с помощью интеграций;
 приглашение переводчиков (выбор стратегии локализации);
 перевод;
 вычитка переводов (не обязательна);
 загрузка переведённых файлов вручную через веб-интерфейс или автоматически с помощью интеграции.

Дополнительно в процессе перевода участники проекта могут голосовать за переводы других участников, комментировать строки для перевода и посылать запросы на разъяснение контекста.

Стратегии локализации 
В Crowdin процесс перевода можно организовать 3 способами:

 Приглашения собственных переводчиков. Компания, переводящая продукт, может привлечь штатных переводчиков или агентство, которому оно доверяет.
 Заказ профессиональных переводов. Crowdin работает с ведущими переводческими агентствами: Inlingo, Alconost, Applingua, Babble-on, Gengo, Tomedes, Translated, Translate by Humans, WritePath, Farsi Translation Services, Bureau Translations, e2f, Web-lingo, Leanlane, и Acclaro. Пользователь может заказать переводы, используя услуги агентств за дополнительную плату.
 Краудсорсинговый перевод, то есть приглашение пользователей вашей программы для помощи в переводе и адаптации программного продукта к культуре соответствующих стран.

Поддерживаемые форматы 
Crowdin — один из немногих сервисов для управления переводами на рынке локализации. Поддерживается более 40 популярных форматов и платформ.

 Мобильные платформы: Android, iOS, Windows 10 Mobile, BlackBerry, Symbian, Bada, Firefox OS;
 Программное обеспечение и веб: ASP, Gettext (PO/POT), Microsoft. NET, файлы с исходным кодом (C, Java, PHP, QT), файлы Joomla INI, Mozilla DTD, обычный текст;
 Документы и субтитры: XLIFF, XML, YAML, MediaWiki, Microsoft Office, Youtube Subtitles, OpenDocument, MarkDown, Adobe InDesign и другие;
 Графические элементы и дополнительные материалы;

Интеграция 
Crowdin интегрируется со многими системами для упрощения и автоматизации обмена файлами (для перевода и самими переводами). Поддерживаемые интеграции:

 с системами контроля версий: GitHub, GitLab, Bitbucket
 с системой отслеживания ошибок Jira
 сервисы для менеджмента документации, технической поддержки — Zendesk, Freshdesk, Wix Answers
 интегрированная среда разработки (IDE) — Android Studio
 магазин приложений — Google Play

Клиенты 
Общее число зарегистрированных пользователей Crowdin превышает 1 000 000. Это разработчики программных продуктов, технологические компании, переводческие агентства и переводчики. Среди крупных компаний услугами Crowdin пользуются: Microsoft, Reddit, Khan Academy, Maxthon, Ask.fm, LineageOS, Poweramp, SoundHound, Prestashop, Xiaomi, XDAdevelopers, Raspberry Pi Foundation и другие.

Похожие проекты 
 Transifex — веб-ориентированная платформа управления локализацией. Платформа разработана для технических проектов с нередким обновлением содержания: программного обеспечения, документации и вебсайтов. Технические средства, предоставляемые платформой, позволяют разработчикам автоматизировать процесс локализации
 translatewiki.net — основанная на веб-локализационной платформе, созданная расширением к MediaWiki Translate, что делает MediaWiki мощным инструментом для перевода различных текстов
 Weblate — свободно распространяемый веб-инструмент перевода с тесной интеграцией контроля версий

Примечания

Ссылки 
 Сайт Crowdin
 Сайт Crowdin
 Блог Crowdin
 Crowdin on Crunchbase
 Официальная twitter страница Crowdin
 Официальная facebook страница Crowdin
 База знаний Crowdin
Производители программного обеспечения
Компании, основанные в 2009 году
Сайты
Краудсорсинг
Интернет
Сайты, появившиеся в 2009 году
Переводы